Zemach Zedek (hebräisch „Sprössling der Gerechtigkeit“) bezeichnet folgende Personen:

Menachem Mendel Krochmal (Zemach Zedek von Nikolsburg; um 1600–1671), Rabbiner aus Mähren
Menachem Mendel Schneersohn (1789–1866), Rebbe der Chabad-Dynastie